Die IBSF U18-Snookerweltmeisterschaft ist ein seit 2015 jährlich ausgetragenes Snookerturnier, das von der International Billiards & Snooker Federation veranstaltet wird. Die erste Austragung gewann Ka Wai Cheung aus Hongkong, 2016 gewann der Waliser Jackson Page und 2017 der Pakistaner Muhammad Naseem Akhtar. In den beiden folgenden Jahren konnte jeweils ein Chinese Weltmeister werden, 2018 siegte He Guoqiang, 2019 Jiang Jun. Nach einer zweijährigen Pause aufgrund der COVID-19-Pandemie gewann 2022 der Waliser Liam Davies.

Die Turniere im Überblick

Einzelnachweise